

События 
 27 марта — в лейпцигской Николаскирхе Иоганн Себастьян Бах исполнил Brockes-Passion TWV 5: 1.
 Сентябрь — Леопольд Моцарт, отец и учитель В. А. Моцарта, исключён из бенедиктинского Зальцбургского университета за плохую посещаемость.
 1739—1749 — И. С. Бах переписывает свой пассион St John Passion BWV 245 (BC D 2e) — версия, которую мы знаем сегодня, никогда не исполнялась при жизни композитора.
 1739—1742 — И. С. Бах начинает переделку некоторых хоральных прелюдий Веймарского периода.

Классическая музыка 
 Иоганн Себастьян Бах — сборник органной музыки Clavier Übung, book 3.
 Георг Фридрих Гендель — оратория «Израиль в Египте» (, HWV 54), премьера состоялась в Лондоне.

Опера 
 Доменико Альберти — Olimpiade.
 Леонардо Лео ()) — «Переодетая фраскатанка» (), также известная как «Любовь означает страдание» ()).
 Джованни Баттиста Пешетти () — Angelica e Medoro.
 Пьетро Пулли () — «Карнавал и безумие» ().
 Жан-Филипп Рамо —
 Dardanus;
 «Торжества Гебы, или Лирические таланты» ().
 Жозеф-Николя-Панкрас Руайе () — «Зайде, королева Гранады» ().

Родились 
 12 мая — Ян Крштител Ваньхаль, австрийский композитор чешского происхождения (умер 20 августа 1813).
 28 августа — Агостино Аккоримбони (), итальянский оперный композитор (умер 13 августа 1818).
 7 или 8 сентября — Жозеф Легро (), французский певец и композитор (умер 20 декабря 1793).
 24 октября — герцогиня Анна Амалия Брауншвейг-Вольфенбюттельская, немецкая принцесса, композитор-любитель и попечитель людей искусства (умерла 10 апреля 1807).
 2 ноября — Карл Диттерс фон Диттерсдорф, австрийский композитор и скрипач (умер 24 октября 1799).
 5 ноября — Хью Монтгомери, 12-й граф Эглинтон (), шотландский пэр, политик и композитор (умер 14 декабря 1819).

Умерли 
 25 апреля — Сантьяго де Мурсия, испанский классический гитарист, музыкальный педагог и композитор (родился 25 июля 1673).
 9 мая — Карло Игнасио Монца (), итальянский композитор (родился в 1680).
 27 мая — Иоганн Готфрид Бернхард Бах (), немецкий органист, сын И. С. Баха (родился 11 мая 1715).
 24 июля — Бенедетто Марчелло, венецианский композитор, поэт, музыкальный писатель, юрист и государственный деятель, брат композитора Алессандро Марчелло (родился 31 июля 1686).
 12 сентября — Райнхард Кайзер, немецкий композитор (родился 9 января 1674).
 Дата неизвестна — Антонио Биони (), итальянский оперный композитор (родился в 1698).
Вероятно — Жан-Адам Гилен (), французский органист и клавесинист немецкого происхождения (родился в 1680).

См. также

Примечания